Kornbrand, een Duitse alcoholische drank
 Korn (band), een Amerikaanse metalband
 Korn (album), het debuutalbum van deze band
 Chiers, ook Kor of Kuer, een rivier die in Limburg de Korn wordt genoemd
 Korn (voorwerp), een stuk gereedschap om kommen en pannen bij te krabben
 Arthur Korn (1870-1945), Duits uitvinder van de fotografische faxmachine
 Korn (Altena), een buurtschap in Noord-Brabant